Плејно има више значења:
 Плејно
 Плејно (Кентаки)
 Плејно (Ајова)
 Плејно (Илиноис)